zwężenie drogi odpływu prawej komory
 zwężenie drogi odpływu lewej komory